Il socialismo progressista è quell'ideologia politica che unisce i caratteri socialisti a quelli tipici delle politiche progressiste.

Storia
All'inizio del XX secolo i movimenti socialisti progressisti erano composi in gran parte da esponenti dalla piccola borghesia e dal proletariato. Essi vedevano profilarsi la possibilità di influenzare e conquistare il potere politico per un cambiamento radicale dell'economia e della struttura sociale.

Lo scopo è la creazione di una società d'eguali senza differenze sociali ed economiche superando il modello capitalistico pur rimanendo all'interno delle regole democratiche ed istituzionali. Verso la fine del secolo gran parte dei movimenti si trasformano in riformisti e parte dei movimenti comunisti o socialisti rivoluzionari modificano le loro posizioni in progressiste.

Voci correlate
 Socialismo
 Progressismo
 Socialismo liberale
 Socialdemocrazia
 Socialismo democratico

Socialismo